

Топоніми 
 Тіана — комуна в регіоні Сардинія, .
Тіана — місто в автономній спільноті Каталонія, .
Тіана — колишнє старовинне місто в Каппадокії, .

Персоналії 

 Тіана Лінн — американська порноакторка.
 Тіана Лазович — хорватська акторка.